Варпахо́вський — слов'янське прізвище.

 Відомі носії 
 Варпаховський Леонід Вікторович (1908—1976) — театральний режисер. Народний артист РРФСР (1966)
 Варпаховський Микола Аркадійович (1862—1909) — російський зоолог, іхтіолог.

 Варпаховська Ганна Леонідівна  ( 1949) — російська радянська акторка театру і кіно, Заслужена артистка Російської РФСР (1987).